Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2018—2019 - 72-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищій лізі іспанського футболу.

Гравці

Поточний склад

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 18 травня 2019

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
|}

Бомбардири

Примітки 

Сезони ФК «Реал Сосьєдад»
Real Sociedad